Marquis steht für:

 ein französischer Adelstitel, siehe Markgraf #Frankreich

davon abgeleitet:

 Originaltitel von Marquis de Sade (Film), französischer Spielfilm (1989)
 Marquis (Spiel), ein Kartenspiel
 Marquis (Zeitschrift), deutschsprachiges Fetischmagazin
 Marquis Miami, ein Wolkenkratzer
 Mercury Marquis, ein Pkw-Modell

die geographischen Objekte:
 Marquis (St. Andrew, Grenada), Siedlung im Parish Saint Andrew, Grenada
 Marquis (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Marquis (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Marquis (St. Lucia), Ort im Distrikt Gros Islet in St. Lucia
 Marquis Point, Grenada
 Mount Marquis, Berg im Palmerland, Antarktika

Marquis ist der Familienname folgender Personen:

 André Marquis (1883–1957), französischer Konteradmiral
 Arnold Marquis (1921–1990), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Christian Marquis (* 1953), französischer Ruderer

 Frederick Marquis, 1. Earl of Woolton (1883–1964), britischer Politiker (Conservative Party) und Geschäftsmann
 Juliette Marquis (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin ukrainischer Abstammung
 Philippe Marquis (* 1989), kanadischer Freestyle-Skisportler
 Rosalind Marquis (1915–2006) US-amerikanische Schauspielerin
 Sarah Marquis (* 1972), Schweizer Abenteuerin und Reiseschriftstellerin
 Vincent Marquis (* 1984), kanadischer Freestyle-Skier
 William V. Marquis (1828–1899), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Marquis-Reaktion, eine Nachweisreaktion für Aromaten
 Marquise (Begriffsklärung)
 Maquis (Begriffsklärung)